Hydrocotyle minima är en flockblommig växtart som beskrevs av Ferdinand von Hochstetter och Achille Richard. Hydrocotyle minima ingår i släktet spikbladsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Spikbladsläktet
minima